Claire Richard peut faire référence a :
 Claire Richard (1928-2016), une actrice canadienne ;
 Claire Richard, une actrice française ;
 Claire Richard, une danseuse-interprète.